Guangyang bezeichnet:

 Guangyang (广阳区), Stadtbezirk von Langfang in der chinesischen Provinz Hebei
 Guangyang (Fangcheng) (广阳镇), Großgemeinde im Kreis Fangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Guangyang (Nan’an) (广阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nan’an der chinesischen Stadt Chongqing
 Guangyang (Yintai) (广阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yintai in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Guangyang Secondary School, eine weiterführende staatliche Schule in Singapur